En la mitología griega Balio alude a:

 Balio, Uno de los famosos caballos de Aquiles. Véase Janto y Balio.
 Balio, uno de los perros de Acteón.